

Miejscowości i ich części 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 4 podstawowe
 Sadków – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Dobroszyce
 Sadków – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Kąty Wrocławskie
 Sadków – część wsi Żórawina w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Żórawina
 Sadków – część wsi Sadków Duchowny w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Belsk Duży
 Sadków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Jedlnia-Letnisko
 Sadków – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Łagów

Inne 
 Sadków – część miasta Radom

Zobacz też  
 Sadków Duchowny, Sadków Szlachecki, Sadków-Kolonia
 Sadkowo, Sadkówka